Список гербов муниципальных образований Республики Карелия Российской Федерации.

На 1 января 2018 года в Республике Карелия насчитывалось 126 муниципальных образований — 2 городских округа, 16 муниципальных районов, 22 городских поселения и 86 сельских поселений.

Гербы городских округов

Гербы районов 
Республика Карелия включает в себя 16 муниципальных районов. Три из них имеют статус национального: Калевальский, Олонецкий и Пряжинский районы.

Гербы городских поселений

Гербы сельских поселений

См. также 
 Герб Республики Карелия
 Гербы районов Республики Карелия
 Флаги Карелии

Примечания

Литература 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Рос. империи, внесенные в Полн. собр. законов с 1649 по 1900 г. — М., 1990;

Ссылки 
 Карелия — гербы и флаги

Гербы Республики Карелия
Карелия
Карелия